Wendlandt ist der Familienname folgender Personen:

 Götz Wendlandt (* 1940), deutscher Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Hans Wendlandt (1918–1978), deutscher Fußballtrainer
 Harald Scherdin-Wendlandt (* 1947), deutscher Psychologe und Buchautor
 Horst Wendlandt (1922–2002), deutscher Filmproduzent
 Horst Wendlandt (Fußballspieler) (* 1934), deutscher Fußballspieler
 Kurt Wendlandt (1917–1998), deutscher Kunstmaler, Grafiker, Autor und Buchillustrator
 Paul Wendlandt (1852–1916), deutscher Ornithologe

Siehe auch:
 Villa Wendlandt, herrschaftliches Haus in Bozen-Gries 
 Wendland (Begriffsklärung)